Subway steht für:

 Unterführung, im britischen Englisch
 U-Bahn, im amerikanischen und schottischen Englisch
 Subway (Schnellrestaurant), US-amerikanische Fastfood-Franchisekette
 Subway (Film), französischer Spielfilm aus dem Jahr 1985
 Subway (Band), deutsche Hardrock-Band
 Subway to Sally, deutsche Folk-Rock-Band (als Kurzform)
 Subway (Musikclub), Kölner Club
 Subway (Magazin), ein Braunschweiger Stadtmagazin
 Subway Cycling Team, ein neuseeländisches Straßenradsportteam

Rennen in der NASCAR-Serie:
 Subway 400 
 Subway Fresh Fit 500, siehe Good Sam 500

Siehe auch: